Zkratka CCA nebo cca může mít více významů:

Firmy 
 Czech Connect Airlines – letecká společnost
 Job Air - Central Connect Airlines – letecká společnost
CCA Group a.s. – česká softwarová společnost a implementátor IT technologií

Ostatní 
 kód ICAO pro Air China
 cirka, latinsky circa – přibližně
 Copper-clad aluminium  – označení pro hliníkové vodiče povrstvené mědí

Externí odkazy 
 

Zkratky